Dasymutilla — род ос-немок (бархатных муравьёв) из подсемейства Sphaeropthalminae (триба Pseudomethocini).

Распространение 
Северная и Южная Америка.

Описание 
Мелкие и среднего размера пушистые осы-немки, длина тела от 5 до 25 мм, обладающие яркой окраской и сильным жалом. Основная окраска от оранжево-красной до коричнево-чёрной. Жвалы прямые. Сложные глаза полусферической формы. Брюшко узловидное с петиолем, соединяющим его с грудкой. Голени средней пары ног самцов с двумя шпорами. Пигидиальное поле самок хорошо развито. Характерен половой диморфизм: самки бескрылые (жгутик усика из 10 члеников, в брюшке 6 тергитов), самцы крылатые (11, 7). Паразиты в гнёздах жалящих перепончатокрылых насекомых (различных ос и пчёл), где они откладывают свои яйца в личинки хозяев этого гнезда. Личинки ос-немок питаются личинками хозяев в их гнёздах и там же окукливаются. Имаго питаются нектаром.

Классификация 
Около 200 видов. Первый вид рода был описан ещё в 1758 году шведским натуралистом Карлом Линнеем: . Род как самостоятельная таксономическая единица был впервые описан в 1899 году американским гименоптерологом Уильямом Эшмидом (Ashmead W. H., 1855—1908). Типовым видов обозначен . Валидный статус рода был подтверждён в ходе родовой ревизии в 2007 году американскими энтомологами Дональдом Мэнли (Manley D. G.) и Джеймсом Питтсом (Pitts J. P., Университета штата Юта, Logan, Юта).
Видовая группа  species-group включает виды D. vesta, D. arenerronea, D. archboldi, D. birkmani, D. bonita, D. canella, D. eurynome, D. macilenta, D. radkei, D. saetigera, D. monticola. Видовая группа  species-group включает 8 видов, в том числе из рода : D. fasciventris, D. guanacaste, D. naranjo, D. paradoxa (Traumatomutilla), D. paraparadoxa, D. phya (Traumatomutilla), D. relata, D. sliepniri.

 D. alesia
 D. archboldi
 D. arenivaga
 D. arenerronea
 D. asopus
 D. aureola
 D. argentea
 D. atrata
 D. baleygi
 D. batui
 D. bellatrix
 D. bimaculata
 D. birkmani
 D. boharti
 D. brazilia
 D. buenavista
 D. bioculata
 D. bonita
 D. californica
 D. calorata
 D. canella
 D. chattahoochei
 D. chiron
 D. chisos
 D. coccineohirta
 D. creon
 D. creusa
 D. campogrande
 D. chalcocephala
 D. chilcotti
 D. chionothrix
 D. cirrhomeris
 D. concordia
 D. dilucida
 D. erythrina
 D. eurynome
 D. fasciventris
 =D.citromaculosa
 =D. chamela
 D. foxi
 D. gibbosa
 D. gloriosa
 D. gorgon
 D. guanacaste
 D. heliophila
 D. fimbriata
 D. griswoldi
 D. guanacaste
 D. impressa
 D. ionothorax
 D. klugii
 D. lepeletierii
 D. leve
 D. loreto
 D. macilenta
 D. mazatlanorum
 D. mirabilis
 D. mirapenis
 D. modgudi
 D. monstrosa
 D. naranjo
 D. niphopilis
 D. nocticaro
 D. magnifica
 D. meracula
 D. monticola
 D. mutata
 D. nigricauda
 D. nigripes
 D. nitidula
 D. nocturna
 D. nogalensis
 D. occidentalis
 D. ocyrae
 D. paradoxa
 D. paraparadoxa
 D. parkerorum
 D. phya
 D. proclea
 D. pulchra
 D. pyrrhus
 D. quadriguttata
 D. radkei
 D. relata,
 D. rufipilis
 D. sackenii
 D. saetigera
 D. scaber
 D. scaevola
 D. sicheliana
 D. sinaloa
 D. sleipniri
 D. sliepniri
 D. spilota
 D. spiniscapula
 D. thetis
 D. toluca
 D. tomasi
 D. truxali
 D. twegeni
 D. veracruz
 D. vesta
 D. vestita
 D. wasbaueri
 D. whartoni
 D. zoster
 другие

См. также 
 Gogoltilla chichikovi
 Rasnitsynitilla

Примечания

Литература 
 

 
 
 
 Manley Donald G., Kevin A. Williams, and James P. Pitts "Keys to Nearctic Velvet Ants of the Genus Dasymutilla Ashmead (Hymenoptera: Mutillidae), with Notes on Taxonomic Changes since Krombein (1979)". Proceedings of the Entomological Society of Washington 122(2), 335—414, (11 May 2020). https://doi.org/10.4289/0013-8797.122.2.335

Ссылки 
 
Dasymutilla
Роды перепончатокрылых